Tétra peut désigner :

Linguistique 
 tétra-, un préfixe numérique dérivé de grec ancien signifiant quatre ;

Zoologie 
 tétra, le nom vernaculaire donné à certains poissons de l'ordre des Characiformes ;
 tétras, le nom vernaculaire de 13 espèces d'oiseaux de la sous-famille des Tétraoninés ;

Sigle 
 TETRA, une norme de réseau radio de communication sans fil sécurisé ;

Divers 
 TeTRA, la tenue de tradition de l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale ;
 Tetra, une entreprise fabriquant des produits pour l'aquariophilie ;
 Tetra, un album de musique de Mika Vainio.
 Tetra, personnage du jeu vidéo The Legend of Zelda: The Wind Waker, une jeune fille, leader d'un groupe de pirates voguant sur un galion.
 Tétra, une localité du Cameroun.

Préfixe téra et préfixe tétra 
Le préfixe téra (symbole T) est un préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10004 soit mille milliards. On lui assigne certes le mot grec teras « monstre » comme origine mais téra correspond à tétra à une lettre retranchée près, comme c'est aussi le cas pour d'autres préfixes de la série...

Voir aussi

Articles connexes 
 Tetra Pak, une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de machine à emballer et d'emballages pour les boissons, particulièrement le lait - la première forme d'emballage créée fut tétraédrique : ce type d'emballage de lait fut aussitôt appelé berlingot en France
 Tetr4, un album de C2C paru en 2012

En préfixe 
 Tetrabiblos, un ouvrage sur l’astrologie écrit par Ptolémée, composé de quatre livres
 Tétrachlorométhane, un composé chimique chloré possédant la formule brute : CCl4, également appelé tétrachlorure de carbone
 Tétrachlorure d'étain ou chlorure d'étain(IV), un sel de chlore et d'étain de formule chimique SnCl4 
 Tétracorde, dans la musique antique grecque, la succession de quatre degrés conjoints
 Tétradactyle, un autre nom du rat à trompe tétradactyle, ou pétrodrome à quatre orteils 
 Tétradrachme, une monnaie antique valant quatre drachmes 
 Tétrade, un groupe de quatre éléments :
 en biologie, une tétrade est un ensemble formé par une paire de chromosomes dédoublés, lors de la méiose
 en informatique, tétrade est un autre nom du nibble, une suite de 4 bits
 Tétraèdre, un solide composé de quatre triangles, de la famille des pyramides, donc des cônes (voir aussi à tétrahèdre ci-dessous)
 Tétragone, une plante potagère
 Tétragramme, une suite de quatre lettres
 le tétragramme divin est le nom donné aux quatre lettres YHWH en hébreu
 Tetraedge Games, une entreprise française de jeux vidéo
 Tétrahèdre, une variante graphique de tétraèdre
 Tétrahydrocannabinol (THC), la molécule la plus connue contenue dans le cannabis
 Tétralogie, le nom donné chez les anciens Grecs à une réunion de quatre pièces dramatiques représentées dans la même séance théâtrale
 Tétralogie de Fallot, la plus fréquente des cardiopathies congénitales cyanogènes (elle comporte quatre malformations)
 Tétramorphe, les quatre animaux ailés servant d'emblème aux quatre évangélistes
 Tetrapharmakos, la recette qui mène à la vie la plus heureuse possible d'après le philosophe grec Épicure
 Tétraplégie, un handicap des quatre membres du corps
 Tétrapode, un vertébré terrestre ou marin dont le squelette comporte deux paires de membres munis de doigts, apparents ou atrophiés, témoignant dans l'évolution d'une adaptation primitive à la marche
 Tétrapole, un terme signifiant les quatre-villes - il a existé plusieurs regroupements de ce type au cours de l'histoire :
 à l'époque romaine, une tétrapole a regroupé Apamée, Laodicée, Antioche et Séleucie de Piérie
 Tétraptère, un insecte possédant deux paires d'ailes
 Tétrarchie, un système de gouvernement (comportant quatre tétrarques) de l'Empire romain mis en place par Dioclétien à la fin du 
 Tétrarque, durant l'Antiquité, le dirigeant d'une des quatre parties d'un royaume (dans le cas de la Palestine) ou de l'Empire romain
 Osteolaemus tetraspis, une espèce de crocodiliens de la famille des Crocodylidae
 Tétrasyllabe, un vers de quatre syllabes
 Tétrode, un type de tube électronique
 Tétraodon, un genre de poissons de la famille des Tétraodontidés
 Tétrobole, une monnaie antique valant quatre oboles (tétr est la forme élidée de tétra) 
 Tétrose, une ose à 4 atomes de carbone
 Tétrachiée, un mot d'argot faisant référence à une importante quantité de l'objet mentionné (multiplication par quatre de chiée, qui désigne lui-même une grande quantité)

Source de l'article